Непер (одиниця вимірювання) — одиниця вимірювання логарифма співвідношення двох величин. Непер є одиницею логарифмічної шкали.
Джон Непер (; *1550—†4 квітня 1617) — шотландський математик, винахідник логарифмів.